Das Erzbistum Tuguegarao (lat.: Archidioecesis Tuguegaraoana) ist eine auf den Philippinen gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Tuguegarao. Es umfasst die Provinz Cagayan, mit Ausnahme der Gemeinde Calayan, die zur Territorialprälatur Batanes gehört.

Geschichte  
Papst Pius X. gründete das Bistum Tuguegarao am 10. April 1910 aus Gebietsabtretungen des Erzbistums Nueva Segovia und es wurde dem Erzbistum Manila als Suffraganbistum unterstellt. Das Priesterseminar, dem Heiligen Hyazinth geweiht, wurde 1918 gegründet.

Am 29. Juni 1951 wurde es Teil der Kirchenprovinz des Erzbistums Nueva Segovia. Mit der Apostolischen Konstitution Maximopere optantibus  wurde es am 21. September 1974 in den Rang eines Metropolitanerzbistums erhoben. 

Teile seines Territoriums verlor es zugunsten der Errichtung folgender Bistümer:
 30. November 1950 an die Territorialprälatur Batanes und Babuyan-Inseln;
 7. November 1966 an die Territorialprälatur Bayombong;
 31. Januar 1970 an das Bistum Ilagan.

Ordinarien

Bischöfe von Tuguegarao 
 Maurice Patrick Foley (1. September 1910–6. September 1916, dann Bischof von Jaro)
 Santiago Caragnan Sancho (5. Februar 1917–22. April 1927, dann Bischof von Nueva Segovia)
 Constancio Jurgens C.I.C.M. (27. Januar 1928–6. Mai 1950)
 Alejandro Olalia (6. Mai 1950–28. Dezember 1953, dann Bischof von Lipa)
 Teodulfo Sabugai Domingo (29. April 1957–21. September 1974)

Erzbischöfe von Tuguegarao 
 Teodulfo Sabugai Domingo (29. April 1957–31. Januar 1986)
 Diosdado Aenlle Talamayan (31. Januar 1986–15. Juni 2011)
 Sergio Lasam Utleg (15. Juni 2011–18. Oktober 2019)
 Ricardo Lingan Baccay (seit 18. Oktober 2019)

Weihbischöfe in Tuguegarao 
 Ricardo Lingan Baccay (10. April 2007–20. Februar 2016)

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen

Weblinks 
  (englisch)
 Eintrag über das Erzbistum Tuguegarao auf gcatholic.org (englisch)
 Über die Erzdiözese Tuguegarao (englisch)

Tuguegarao
Provinz Cagayan
Gegründet 1910